Spisak hidroaviona, letećih čamaca i letećih amfibija, je sistematizovani prikaz najpoznatijih vazduhoplova ove vrste. Pregled je sistematizovan po zemljama i proizvođačima.

Čelendžer- dvokrilna leteća amfibija — (1938)
 GAF Nomad — twin-engine turboprop, high-wing, STOL utility transport floatplane variant turbopropelerni dvomotorni, visoko krilni, transportni avion — (1971)
 RAAF Experimental Station Widgeon — dvokrilna leteća amfibija — (1925)

Lohner L — dvokrilac (1910)
 Lohner R — foto-izviđački dvokrilac (1910)
 Лонер Typ S — trenažni dvokrilac (1910)
 ЕФАГ Typ Weichmann
 Албатрос Typ W 4

AirMax SeaMax — hidroavion, dvosed — (2001)
 EDRA Aeronautica Super Pétrel — amfibija, dvosed — (2002)
 Microleve Corsario — ultralaki hidroavion, anfibija — (1988)

IVL A.22 Hansa — izviđački hidroavion dvosed (1922)
 VL Sääski — trenažni hidroavion, dvosed (1928)
 Eklund TE-1 — — leteća amfibija, sa jednim sedištem — (1949)
 ATOL 495 — ultralaka amfibija, dvosed (1989)
 ATOL 650 — laki sportski hidroavion, dvosed (2011)



Bernar — () 
 Bernar H.52 — (1933)
 Bernar H.110 — (1935)
 Bernar H.V.40 — (1931)
 Bernar H.V.42 — (1931)
 Bernar H.V.120 — (1930)
 Bernar H.V.220 —

Beson () 
 Beson LB — () — eksperimentalni hidroavion — (1911)
 Beson H-3 — turistički hidroavion — (1921)
 Beson H-6 — poštanski hidroavion — (1921)
 Beson H-11 — transportni hidroavion — (1922)
 Beson H-12 — trenažni hidroavion — (1921)
 Beson MB.26- izviđački hidroavion — (1925)
 Beson MB.35 — izviđački hidroavion — (1926)
 Beson MB.36 — transportni hidroavion — (1930)
 Beson MB.41 — izviđački hidroavion — (1932)
 Beson MB.411 — izviđački hidroavion — (1935)

Blanšar — () 
 Blanšar Brd.1 — (1922)
 Blanšar BB-1 — (1924)

Blerio () 

 Blerio -SPAD S.XIV — (1917)
 Blerio 290 — (1931)
 Blerio 5190 — (1933)

Borel 
 Borel Bo-11 — (1911)
 Borel-Odije Bo-T — (1916)
 Borel-Odije Bo-C — (1919)

Brege  

 Brege 521 — (1933)
 Brege 522 — (1930)
 Brege 530 Saigon — (1935)
 Brege 730 — (1938)
 Brege 731 — (1938)
 Brege 790 Nautilus — (1939)
 Brege S.8/2 Kalkuta — (1932)

CAMS () 

 CAMS 30 — (1922)
 CAMS 31 — (1922)
 CAMS 33 — (1923)
 CAMS 36 — (1922)
 CAMS 37 — (1926)
 CAMS 38 — (1923)
 CAMS 46 — (1926)
 CAMS 53 — (1928)
 CAMS 55 — (1927)
 CAMS 58 — (1931)
 CAMS 110 — (1934) — izrađen samo jedan prototip

Deperdussin Monocoque 
 Deperdussin Monocoque

Dewoitine 
 Dewoitine HD.730 — (1940)

Donnet-Denhaut 

 Donnet-Denhaut DD.2 — (1910)
 Donnet-Denhaut DD.8 — (1917)
 Donnet-Denhaut DD.9 — (1910)
 Donnet-Denhaut DD.10 — (1918)
 Donnet-Denhaut HB.2 — (1910)
 Donnet-Leveque — (1912)
 Donnet-Leveque Type A — (1912)

F.B.A.- () 
 F.B.A-Leveque (1910s)
 F.B.A Type A (1913)
 F.B.A Type B (1915)
 F.B.A Type C (1910)
 F.B.A Type H (1920)
 F.B.A Type S (1917)
 F.B.A Type 10 (1922)
 F.B.A Type 11 (1923)
 F.B.A Type 12 (1920)
 F.B.A Type 13 (1920)
 F.B.A Type 17 (1920)
 F.B.A Type 19 (1924)
 F.B.A Type 21 (1925)
 F.B.A Type 290 (1930)
 F.B.A Type 310 (1930)

Farman 
 Farman F.50 — (1920)
 Farman F.51 — (1922)
 Farman F.60 — (1920)
 Farman F.166 — (1928)
 Farman F.167 — (1928)
 Farman F.168 — (1928)
 Farman F.271 — (1934)
 Farman NC.470 — (1938)
 Farman NC.471 — (1938)

Gordou-Leseurre 
 Gordou 120 HY — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-710 — (1934)
 Gordou-Leseurre GL-810 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-811 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-812 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-813 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-820 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-821 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-830 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-831 — (1930)
 Gordou-Leseurre GL-832 — (1930)
 Gordou-Leseurre L-2 — (1926)
 Gordon-Leseurre LGL-32 — (1930)
 Gordou-Leseurre M-2 — (1926)
 Hanriot HD.2 — (1918)

Latécoère 

 Latécoère 15 — (1924)
 Latécoère 21 — (1926)
 Latécoère 21 — (1927)
 Latécoère 32 — (1928)
 Latécoère 34 — (1930)
 Latécoère 44 — (1931)
 Latécoère 50 — (1931)
 Latécoère 290 — (1931)
 Latécoère 293 — (1931)
 Latécoère 294 — (1931)
 Latécoère 296 — (1931)
 Latécoère 298 — (1936)
 Latécoère 300 — (1931)
 Latécoère 301 — (1935)
 Latécoère 302 — (1936)
 Latécoère 380 — (1930)
 Latécoère 381 — (1930)
 Latécoère 501 — (1932)
 Latécoère 521 — (1935)
 Latécoère 522 — (1935)
 Latécoère 523 — (1935)
 Latécoère 550 — (1934)
 Latécoère 582 — (1935)
 Latécoère 611 — (1939)
 Latécoère 631 — (1942)

Latham 
 Latham 42 — (1924)
 Latham 43 — (1924)
 Latham 45 — (1920)
 Latham 47 — (1928)
 Latham 230 — (1920)
 Latham C-1 — (1923)
 Latham HB.5 — (1921)
 Latham L-1 — (1923)
 Latham L-2 — (1923)

Levasseu 

 Levasseur PL 14 — (1929)
 Levasseur PL 15 — (1929)
 Levasseur PL 200 — (1935)
 Levy G.L.40 — (1917)
 Lioré-et-Olivier H-10 — (1922)
 Lioré-et-Olivier H-13 — (1922)
 Lioré-et-Olivier H-10 — (1926)
 Lioré-et-Olivier H-18 — (1928)
 Lioré-et-Olivier H-22 — (1931)
 Lioré-et-Olivier H-23 — (1930)
 Lioré-et-Olivier H-24 — (1929)
 Lioré-et-Olivier H-25 — (1928)
 Lioré-et-Olivier H-27 — (1930)
 Lioré-et-Olivier H-43 — (1934)
 Lioré-et-Olivier H-46 — (1936)
 Lioré-et-Olivier H-47 — (1936)
 Lioré-et-Olivier H-190 — (1926)
 Lioré-et-Olivier H-246 — (1937)
 LISA Akoya — (2011)
 Loire 50 — (1931)
 Loire 60 — (1932)
 Loire 70 — (1933)
 Loire 102 Bretagne — (1936)
 Loire 130 — (1934)
 Loire 210 — (1935)
 Loire-Nieuport LN.10 — (1939)

Nieuport 
 Nieuport IV.H — (1912)
 Nieuport VI.H — (1913)
 Nieuport X.H — (1913)
 Nieuport-Delage Ni-D 29 H — (1919)
 Nieuport-Delage Ni-D 43 — (1925)
 Nieuport-Delage Ni-D 450 — (1930)
 Nieuport-Delage Ni-D 650 — (1931)
 Nieuport-Delage Ni-D 651 — (1931)
 Nieuport-Delage Ni-D 652 — (1931)

Nord 
 Nord 1400 Noroit — (1949)
 Nord 1401 Noroit — (1949)
 Nord 1402 Noroit — (1949)

Potez () 
 Potez 141 — (1938)
 Potez 160 — (1930)
 Potez 450 — (1932)
 SCAN 20 — (1945)
 SNCAO 30 — (1938)
 SNCASE SE-400 — (1939)



Kanader () 
 Kanader CL-215 — protivpožarni, višenamenski leteći brod — (1967)

Bombardije () 
 Bombardije CL-415 — protivpožarni, desantni i višenamenski leteći brod — (1993)

Canadian Vickers 

 Canadian Vickers Vancouver — transportni leteći brod — (1920)
 Canadian Vickers Varuna — tromomotorni, leteći čamac — (1927)
 Canadian Vickers Vedette — trosed, leteći čamac — (1924)
 Canadian Vickers Vista — jednosed, leteći čamac — (1927)
 Canadian Vickers Vanessa — četvorosed, putnički hidroavion — (1920)
 Canadian Vickers Velos — izviđački hidroavion — (1967)
 Canadian Vickers Vigil — jednosed, izviđački seksuiplan — (1928)

De Havilland Canada 

 De Havilland Canada DHC-2 Beaver — hidroavion, varijanta sa jednim radijalnim motorom — (1947)
 De Havilland Canada DHC-3 Otter — hidroavion, varijanta sa jednom gasnom turbinom — (1951)
 De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter — hidroavion, varijanta sa dve gasne turbine — (1965)
 Fleet 50 — dvokrilac, hidroavion opšte namene — (1930)
 Fleet 80 Canuck — dvosed, verzija putnickog hidroaviona — (1945)

Fairchild 
 Fairchild 82 — (1935)
 Fairchild F-11 Husky — (1946)
 Fairchild Sekani — (1937)
 Fairchild Super 71 — (1934)

Fleet 
 Fleet 10 — (1934)
 Fleet 50 Freighter — (1938)
 Fleet 80 Canuck — (1945)

Found 
 Found Centennial — (1967)
 Found FBA-1 — (1949)
 Found FBA-2 — (1960)

Murphy Moose 
 Murphy Moose — (1990)
 Murphy Rebel — (1990)

Noorduyn Norseman 
 Noorduyn Norseman — (1935)

Spectrum Beaver 
 Spectrum RX 650 Beaver — (1991)

Zenith Stol 
 Zenair STOL CH 701 — (1986)

Ćijang Hung 5 („Leteći labud”) — () — (1920)
 Harbin SH-5— amfibija (1976)
 AVIC TA-600/AG600 — četvooromotorna amfibija — (planirana za 2016)



Kaproni () 

 Kaproni Ca.39 — hidroavion bombarder — (1910)
 Kaproni Ca.43 — hidroavion bombarder, prototip — (1910)
 Kaproni Ca.47 — hidroavion bombarder — (1910)
 Kaproni Ca.49 — transportni hidroavion — (1919)
 Kaproni Ca.60 — transportni leteći brod — (1921)
 Kaproni CA.100 — transportni leteći brod — (19-)
 Kaproni Ca.310 () — civilni hidroavion — (1930)
 Kaproni Ca.316 — primorski izviđački hidroavion — (19-)

Kant () 

 Kant 6 — pomorski patrolni leteći brod —(1925)
 Kant 7 — trenažni hidroavion —(1924)
 Kant 10 — transportni, leteći brod — (1925)
 Kant 18 — trenažni, leteći brod —(1926)
 Kant 22 — transportni, leteći brod — (1927)
 Kant 25 — borbeni leteći brod —(1927)
 Kant Z.501 () — bombarder, leteći brod — (1934)
 Kant Z.506 () — bombarder i hidroavion za spasavanje — (1935)
 Kant Z.508 — bombarder, hidroavion — (1936)
 Kant Z.509 — transportni, hidroavion — (1937)
 Kant Z.511 — dalekoletni putnički i poštanski hidroavion — (1943)

Fijat () 
 Fijat CR.20 — jednosed, borbeni hidroavion — (1930)
 Fijat РС.14 — dalekoletni izviđački hidroavion — (1939)

Maki () 

 Maki L.1 — hidroavion, dvokrilac — (1910)
 Maki L.2 — leteći brod, dvokrilac — (1916)
 Maki L.3 — leteći čamac sa 2/3 sedišta — (1916)
 Maki L.4 — leteći brod — (1917)
 Maki L.5 — borbeni leteći brod — (1917)
 Maki L.6 — borbeni leteći brod — (1917)
 Maki L.7 — borbeni leteći brod — (1918)
 Maki L.8 — izviđačko/bombarderski hidroavion — (1917)
 Maki L.9 — izviđačko/bombarderski hidroavion — (1918)
 Maki M.17 — hidroavion — (1919)
 Maki M.18 — izviđačko/bombarderski hidroavion — (1917)
 Maki M.19 — leteći brod — (1920)
 Maki M.24 — izviđačko/bombarderski hidroavion sa 3 sedišta — (1923)
 Maki M.26 — borbeni leteći brod — (1924)
 Maki M.33 — leteći brod — (1925)
 Maki M.39 — hidroavion — (1926)
 Maki M.39 — katapultni, lansirni hidroavion — (1928)
 Maki M.41 — borbeni leteći brod — (1927)
 Maki M.52 — hidroavion — (1927)
 Maki M.53 — izviđački hidroavion — (1928)
 Maki M.67 — hidroavion — (1928)
 Maki M.70 — hidroavion, dvokrilac — oko (1929)
 Maki M.71 — borbeni, leteći brod — oko (1930)
 Maki M.C.72 — hidroavion — (1931)
 Maki M.C.73 — hidroavion, za obuku, dvokrilac — (1931)
 Maki M.C.77 — dvosed, pomorsko izviđački hidroavion — (1935)
 Maki M.C.94 — putnički hidroavion — (1930)
 Maki M.C.99 — vojni, leteći brod — (1937)
 Maki M.C.100 — tromotorni putnički hidroavion — (1939)

Savoja-Marketi () 

 Savoja-Marketi S.55 — dalekoletni izviđački hidroavion bombarder — (1920)
 Savoja-Marketi S.56 — trosed, desantni hidroavion — (1924)
 Savoja-Marketi S.57 — izviđački hidroavion — (1923)
 Savoja-Marketi S.59 — izviđački/hidroavion bombarder — (1925)
 Savoja-Marketi SM.62 — četvorosed, izviđački/hidroavion bombarder — (1926)
 Savoja-Marketi S.65 — hidroavion — (1929)
 Savoja-Marketi S.66 — tromotorni, za 22 — putnika, leteći čamac — (1931)
 Savoja-Marketi SM.87 — tromotorni putnički hidroavion — (1939)

Ikarus SM — izviđački hidroavion (1920)
 Икарус ИМ-1 — izviđački hidroavion (1920)
 Ikarus IO — izviđački hidroavion (1927)
 Fizir F1M Jupiter — dvosed, izviđački hidroavion (1930)
 Fizir FN-H — dvosed, trenažni hidroavion(1931)
 Физир ФА-1 — hidroavion (1933)
 Rogožarski PVT — dvosed napredni trenažni hidravion (1934)
 Rogožarski SIM-XII-H — primarni trenažni hidravion (1936)
 Rogožarski SIM-XIV-H — obalski izviđački hidroavion (1940)



Aiči (-{Aichi}-) 

 Aiči E3A — (-)
 Aiči E8A — (-)
 Aiči E10A — (-)
 Aiči AB-6 — prototip jednomotornog izviđačkog hidroaviona — (1933)
 Aiči E11A — noćni izviđački hidroavion — (1937)
 Aiči E12A — (-)
 Aiči E13A — dalekoletni izviđački hidroavion — (1938)
 Aiči E15A — (-)
 Aiči E16A — (-{Zuiun}-) — dalekoletni izviđački hidroavion — (1942)
 Aiči H9A — dvomotorni trenažni leteći brod — (1940)
 Aiči M6A — (-{Seiran}-) — protivpodmornički-borbeni avion — (1943)

Kavaniši (-{Kawanishi}-) 

 Kavaniši K-7 — komercijalni transportni hidroavion — (1924)
 Kavaniši E5K1 — izviđački hidroavion — (1931)
 Kavaniši E7K — trosed, izviđački hidroavion — (1933)
 Kavaniši E10K -
 Kavaniši E11K -
 Kavaniši E13K
 Kavaniši E15K --{(Shiun)}- — izviđački hidroavion — (1941)
 Kavaniši H6K — dalekoletni, pomorske izviđački hidroavion, bombarder — (1936)
 Kavaniši H8K — dalekoletni, bombardersko-izviđački hidroavion, bombarder — (1940)
 Kavaniši H8K1 — hidroavion za obuku — (1938)
 Kavaniši H3K — dalekoletni leteći čamac — (1931)
 Kavaniši N1K1 Kiofu — borbeni hidroavion — (1942)

Micubiši (-{Mitsubishi}-) 

 Micubiši F1M — dvosed patrolno-izviđački hidroavion — (1936)

Nakadžima (-{Nakajima}-) 

 Nakadžima E2N — izviđački hidroavion — (1929)
 Nakadžima E4N — izviđački hidroavion — (1930)
 Nakadžima E8N — dvosed, izviđački hidroavion — (1934)
 Nakadžima A6M2-N — presretač/lovac-bombarder, hidroavion — (1942)

Jokosuka (-{Yokosuka}-) 

 Jokosuka E1J-(-{E1Y}-)
 Jokosuka E5J-(-{E5Y}-)
 Jokosuka E6J-(-{E6Y}-)
 Jokosuka E14J-(-{E14Y}-)
 Jokosuka H5J-(-{E5Y}-)

ShinMaywa 

 ShinMaywa UF-XS — SAD-Japan — (1962)
 ShinMaywa PS-1 — leteći brod —(1967)
 ShinMaywa US-1A — leteći brod — (1974)
 ShinMaywa US-2 — hidroavion — (2007)
 ShinMaywa US-2 9903

Vatanabe-(-{Watanabe}-) 

 Vatanabe E9V — (-{E9W}-) — izviđački hidroavion — (1934)
 Vatanabe К6В1 — trenažni hidroavion — (1934)
 Vatanabe К8В1 — trenažni hidroavion — (1934)

Nemačka.

Arado () 

 Arado W II — dvosed trenažni hidroavion — (1928)
 Arado Ar 95 — dvosed pomorski borbeni hidroavion — (1937)
 Arado Ar 196 — dvosed, palubni i priobalni patrolni hidroavion — (1937)
 Arado Ar 231 — jednosed izviđaćki hidroavion — (1941)

Bahem () 

 Bahem BV 138
 Bahem BV 222
 Bahem BV 238
 Bahem Ha 139

Dornije () 

 Dornije Delfin — komercijalni, leteći brod — (1920)
 Dornije Do 12
 Dornije Do 16 — komercijalni, leteći brod — (1923)
 Dornije Do 18 — četvorosed, primorski izviđački hidroavionn leteći brod — (1935)
 Dornije Do 22 — trosed, hidroavion — (1938)
 Dornije Do 24 — tromotorni, primorski patrolno/izviđački hidroavion, namewen za traganje i spasavanje leteći brod — (1937)
 Dornije Do 26 — transatlanski poštanski ili priobalni, patrolni hidroavionn leteći brod — (1938)
 Dornije Do J Val — dvomotorni, komercijalni, leteći brod — (1922)
 Dornije Do X — prekookeanski leteći brod — (1929) — najveći avion svoga vremena (1930)
 Dornije Do D — torpedni bombarder, hidroavion — (1924)
 Dornije S-Ray 007 — dvosed, hidroavion — (2007)

Fridrihsafen () 

 Fridrihshafen FF.29 — (1914)
 Fridrihshafen FF.31 — (1915)
 Fridrihshafen FF.33 — (1914)
 Fridrihshafen FF.34 — (1916)
 Fridrihshafen FF.35 — (1916)
 Fridrihshafen FF.37 — (1910)
 Fridrihshafen FF.39 — (1910)
 Fridrihshafen FF.40 — (1910)
 Fridrihshafen FF.41 — (1916)
 Fridrihshafen FF.43 — (1916)
 Fridrihshafen FF.44 — (1910)
 Fridrihshafen FF.48 — (1910)
 Fridrihshafen FF.49 — (1910)
 Fridrihshafen FF.53 — (1910)
 Fridrihshafen FF.59 — (1910)

Gota () 

 Gotha WD.1 — (1910)
 Gotha WD.2 — (1910)
 Gotha WD.3 — (1910)
 Gotha WD.5 — (1910)
 Gotha WD.7 — (1910)
 Gotha WD.9 — (1910)
 Gotha WD.11 — (1910)
 Gotha WD.12 — (1910)
 Gotha WD.13 — (1917)
 Gotha WD.14 — (1910)
 Gotha WD.15 — (1917)
 Gotha WD.20 — (1910)
 Gotha WD.22 — (1910)
 Gotha WD.27 — (1910)

Hanza Brandenburg () 

 Hanza-Brandenburg Typ CC — (1916)
 Hanza-Brandenburg GDW — (1916)
 Hanza-Brandenburg GNW — (1914)
 Hanza-Brandenburg GW — (1916)
 Hanza-Brandenburg KDW — (1916)
 Hanza-Brandenburg NW — (1910)
 Hanza-Brandenburg W — (1914)
 Hanza-Brandenburg W.11 — (1910)
 Hanza-Brandenburg W.12 — (1917)
 Hanza-Brandenburg W.19 — (1910)
 Hanza-Brandenburg Typ W 13
 Hanza-Brandenburg Typ W 18
 Hanza-Brandenburg W.20 — (1910)
 Hanza-Brandenburg W.25 — (1910)
 Hanza-Brandenburg W.27 — (1910)
 Hanza-Brandenburg W.29 — (1918)
 Hanza-Brandenburg W.32 — (1910)
 Hanza-Brandenburg W.33 — (1918)

Hajnkel () 

 Hajnkel He 1
 Hajnkel He 2
 Hajnkel He 3
 Hajnkel He 4
 Hajnkel He 5
 Hajnkel He 8
 Hajnkel He 9
 Hajnkel He 12
 Hajnkel He 14
 Hajnkel He 18
 Hajnkel He 24
 Hajnkel He 25
 Hajnkel He 26

 Hajnkel He 31
 Hajnkel He 42
 Hajnkel He 55
 Hajnkel He 56
 Hajnkel He 57
 Hajnkel He 58
 Hajnkel He 59
 Hajnkel He 60
 Hajnkel He 62
 Hajnkel He 115
 Hajnkel He 119



Marinens () 

 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.1 — dvosed, izviđački hidroavion (1915)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.2 — dvosed, izviđački hidroavion (1916)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.3 — dvosed, izviđački hidroavion (1917)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.4 — dvosed, trenažni hidroavion (1918)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.5 — dvosed, izviđački hidroavion (1919)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.6 — trenažni hidroavion (1920s)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.7 — trenažni hidroavion (1920s)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.8 — trenažni hidroavion (1920s—1930s)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.9 — borbrni hidroavion (1925)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.10 — usavršeni hidroavion (1930s)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.11 — trosed izviđački hidroavion(1930s)
 Marinens Flyvebaatfabrikk M.F.12 — training seaplane (1930s)
 Norsk Flyindustri Finnmark 5A — Norveški sanitetski hidroavion.



Aeromarine 

 Aeromarine 39A — dvosed, trenažni hidroavion — (1917)
 Aeromarine 39B — dvosed, trenažni hidroavion — (1917)
 Aeromarine 40F — dvosed, trenažni leteći brod — (1918)
 Aeromarine 75 — komercijalni, leteći brod, za 12 putnika — (1920)
 Aeromarine 700 — eksperimentalni hidroavion — (1917)
 Aeromarine AS-1 — prototip, dvosed, hidroavion izviđač — (1920)
 Aeromarine AS-2 — dvosed, hidroavion izviđač — (1920)

Boing () 

 Boing Model 1 — (1916)
 Boing Model 2 — (1917)
 Boeing Model 3 — (1917)
 Boeing Model 5 — (1918)
 Boeing Model 50 — (1924)
 Boing 314-() — (1939)
 Boing XPBB-() — (1942)
 Boing 451-() — (1946)

Konsolidejtid () 

 Konsolidejtid NJ-1 (-{NY}-) — (1926)
 Konsolidejtid P2J (-{P2Y}-) — (1929)
 Konsolidejtid — () — (1933)
 Konsolidejtid PBJ — () — (1935)
 Konsolidejtid PB2J () — (1937)
 Konsolidejtid XP4J (-{XP4NY}-) — (1939)

Kertis () 

 Kertis 2 — (1915)
 Kertis 5 (N-9) — (1916)
 Kertis 6 (H-12) — (1916)
 Kertis 6 (H-16) — (1917)
 Kertis 8 (HS-1) — (1917)
 Kertis NC — (1919)
 Kertis 71 -() — (1934)
 Kertis 97-() — (1944)

Daglas () 
 Daglas DF-151 — (19-)
 Daglas DF-195 — (-{DWC}-) — (19-)

 Daglas HXD — (-{HXD}-) — (19-)
 Daglas DT — (1921)
 Daglas DWC — (-{DWC}-) — (1923)
 Daglas T2D — (1927)
 Daglas PD — (1929)
 Daglas DF — (1930)
 Daglas Delfin — (1930)
 Daglas Sinbad — (1930)

Gruman () 

 Gruman G-21 — -{(Goose)}- —(1937)
 Gruman J2F — -{(Duck)}- —(1937)
 Gruman — -{(Albatross)}-—(1937)
 Gruman G-44 — -{(Widgeon)}- —(1940)
 Gruman G-73 — -{(Mallard)}- —(1946)
 Gruman G-73T — -{(Mallard)}- —(1970)
 Gruman HU-16 G-111 — -{(Albatross)}- —(1947—1980)

Hjuz () 
 Hjuz H-4 Herkules

Pajper 

 Pajper J-3 Cub — (1938)
 Pajper PA-12 Super Cruiser — (1944)
 Pajper PA-18 Super Cub — (1949)
 Pajper PA-20 Pacer — (1949)
 Pajper PA-23 Apache — (1952)

Martin () 

 Martin 130-()
 Martin 156
 Martin 170-()
 Martin PBM-()
 Martin P2M
 Martin P3M
 Martin P5M-()
 Martin P6M-()

Sikorski (SAD)-() 

 Sikorski S-34 — dvomotorna amfibija sa 6 sedišta — (1920)
 Sikorski S-36 — dvomotorni leteći čamac sa 8 sedišta — (1920)
 Sikorski S-38 — dvomotorni leteći čamac sa 8 sedišta — (1928)
 Sikorski S-39 — hidroavion sa jednim motorom i 5 sedišta — (1920)
 Sikorski S-40 — putnički leteći čamac sa 28 sedišta — (1931)
 Sikorski S-42 — četvoromotorni leteći čamac — (1934)
 Sikorski S-43 — dvomotorna верзија С-41 — (1935)
 Sikorski VS-44 Ekskalibur — četvoromotorni komercijalni leteći brod — (1937)

Vought 
 Vought OS2U Kingfisher
 Vought-Sikorsky VS-44

Aero 2H — školski hidroavion, dvosed niskokrilac, drvene konstrukcije — (1946)
 Ikarus Kurir H — izviđački i komunalni hidroavion (1957)
 Utva 66H — četvorosed, hidroavion za obuku i sportsko letenje — (1968)
 Šort Seland G-AIVX — hidroavion, amfibija — (1949)



Berijev () 

 Berijev Be-1
 Berijev Be-2
 Berijev Be-3
 Berijev Be-4
 Berijev Be-6
 Berijev Be-8
 Berijev Be-10
 Berijev Be-12 Čajka — amfibijski avion, po funkcijama sličan Kanaderu CL-415, koji se koristi i za protivpodmorničku borbu
 Berijev Be-40 — najveći višenamenski amfibijski avion na svetu, NATO kodna oznaka „ sirena” .
 Beijev -50 Šmel — modifilovani Iljušin Il-76 модификовани у један AVKS,
 Beijev – 60 — modifilovani Iljušin Il-76 transportni avion u vazdušnu laserersku laboratoriju — (1981).
 Berijev Be-101 — jednomotorna amfibija sa propelerom
 Berijev Be-103 — laki putničko-transportni niskokrilni avion amfibija, razvijen u drugoj polovini poslednje dekade 20. veka.
 Berijev Be-112 — dvomotorna amfibija sa propelerom
 Berijev MBR-2
 Berijev MDR-5
 Berijev MBR-7
 Berijev VVA-14 — desantni protiv podmornički avion, proizveden je samo prototip
 Berijev Be-200 — veliki višenamenski amfibijski avion
 Berijev Be-32 — (Cuff) — višenamenski avion za prevez putnika, robe i tereta
 Berijev A-42 — (Albatros) — jedinstveni leteći čamac za traganje i spašavanje
 Beriјеv A-42PE — (Albatros) — novija protivpodmornička verzija A-40, nedavno usvojena
 Beriјеv Be-2500 — (Neptun) — superteška, kargo, amfibija za prevoz terata
 Beriev MBR-2 — (Mote) — izviđački, leteći čamac
 Beriјеv MBR-7 — izviđački, leteći čamac bombarder
 Beriјеv MDR-5 — dalekoletnii izviđački, leteći čamac, bombarder
 Beriјеv R-1 — eksperimentalni lezeći čamac

Četverikov 

 Četverikov ARK-3
 Četverikov SPL
 Četverikov MDR-6
 Četverikov MDR-6

Grigorovič 

 Grigorovič M-1
 Grigorovič M-2
 Grigorovič M-3
 Grigorovič M-4
 Grigorovič M-5
 Grigorovič M-9
 Grigorovič M-11
 Grigorovič M-15

Šavrov 

 Šavrov Š-1 — desantni hidroavion opšte namene — (1929)
 Šavrov Š-2 — desantni hidroavion opšte namene — (1930)
 Šavrov Š-3 — desantni leteći brod (1936)
 Šavrov Š-4
 Šavrov Š-5 — dvomotorni desantnia leteći brod (1934)
 Šavrov Š-6
 Šavrov Š-7 — desantni leteći brod (1940)

Tupoljev 

 Tupoljev ANT-4 — hidro avion sa motorom BMW VI snage 544kW (1925)
 Tupoljev ANT-8 — dvomotorni hidro avion na klipno elisni pogon metalne konstrukcije namenjen izviđanju morskih prostranstava (1931)
 Tupoljev ANT-22 — šestomotorni dvotrupni hidro avion na klipno elisni pogon metalne konstrukcije namenjen izviđanju morskih prostranstava (1934)
 Tupoljev ANT-7/MP-6 — (1923)
 Tupoljev MTB-1 — (1934)
 Tupoljev MTB-2 — (1937)
 Tupoljev TB-1P — (1923)

Aeroprakt -24 Viking — laka leteća amfibija sa tri sedišta



Foker — () 

 Fokker W.3 — hidroavion verzija M.7 (1915)
 Fokker T.III — hidroavion (1920s)
 Fokker T.II — triosed, hidroavion za bombardovanja torpedom (1921)
 Fokker B.I & B.III — izviđački hidroavion (1922)
 Fokker B.II — izviđački hidroavion (1923)
 Fokker F.VII — putničkog hidroavion sa 8 sedišta (1924)
 Fokker T.IV — четворосед, torpedni bombarder i izvišački hidroavion (1927)
 Fokker B.IV — transportni hidroavion (1928)
 Fokker C.VII-W — dvosed, dnevni izviđački i trenažni hidroavion (1928)
 Fokker C.VIII-W — trosed, izviđački hidroavion (1928)
 Fokker C.XI-W — dvosed izviđački hidroavion (1935)
 Fokker C.XIV-W — dvosed, trenažni i izviđačkih hidroavion (1937)
 Fokker T.VIII-W — trosed, torpedni bombarder i izvišački hidroavion (1939)



Saro (Saunders) 

 Saunders Severn
 Saunders A.14
 Saro Cutty Sark
 Saro Cloud
 Saro Windhover
 Saro London
 Saro A.33
 Saro Shrimp
 Saunders-Roe SR.A/1
 Saro Lerwick
 Saunders Kittiwake
 Saunders-Roe Saro Princess

Šort () 

 Šort S.184
 Šort S.320
 Šort Cockle
 Šort Mussel
 Šort Calcutta
 Šort Rangun
 Šort Valeta
 Šort Sarafand
 Šort Kent
 Šort Knuckleduster
 Šort Singapure
 Šort Scion Senior
 Šort Merkjuri
 Šort Mayo Composite
 Šort Empire
 Šort Sunderland
 Šort Shetland
 Šort Seaford
 Šort Sealand
 Šort Admiralty
 Šort Sandringham
 Šort Solent
 Šort Crusader

Supermarin () 

 Supermarin Nanok
 Supermarin Commercial Amphibian
 Supermarin Seamew
 Supermarin Swan
 Supermarin Sea Urchin
 Supermarin Baby
 Supermarin Scapa
 Supermarin S.5
 Supermarin S.6
 Supermarin Scylla
 Supermarin Sea Eagle
 Supermarin Sea King
 Supermarin Sea Lion
 Supermarin Stranraer
 Supermarin Southampton
 Supermarin Seal
 Supermarin Walrus
 Supermarin Sea Otter
 Supermarin Seagull

Vikers () 

 Vikers Valensija — transportni leteći brod — (1918)
 Vikers Vanelus — desantni hidroavion — (1920)
 Vickers Viking — desantni hidroavion — (1919)
 Vikers Vultur — desantni hidroavion — (1920)

Lublin R-VIII bis — pomorski izviđački hidroavion — (1930)
 Lublin R-XIII bis — pomorski izviđački hidroavion — (1930)

Aero A-29 — dvokrilac, hidroavion za vučenje meta (1927)
 Letov Š-16J — dvosed, hidroavion za izviđanje i vučenje meta (1929)
 Letov Š-328V — dvosed, hidroavion za izviđanje i vučenje meta (1936)

VNS-41 Aircraft (2003—2005) — na osnovu Che-22 Korvet (1993)

Izvori

Literatura

Spoljašnje veze 

  Glenn Curtiss Father of Naval Aviation
  L'Avion

Хидроавиони